Stenopelmatopterus är ett släkte av insekter. Stenopelmatopterus ingår i familjen Stenopelmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Stenopelmatopterus